Montecristo (eiland)
 Montecristo (sigaar)
 Montecristo (Colombia), een gemeente in Colombia

Zie ook:
Monte Cristo (doorverwijspagina)